Vinciguerra ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Vinciguerra (* 1981), schwedischer Tennisspieler
 Decio Vinciguerra (1856–1934), italienischer Arzt und Fischkundler
 Vincenzo Vinciguerra (* 1949), italienischer Terrorist